Inom matematiken, kan vektoralgebra innebära:
 Linjär algebra, särskilt de grundläggande algebraiska operationerna vektoraddition och skalärprodukt
 Linjärt rum (vektorrum)

Se även
 Vektor

Linjär algebra